Az Úrvalsdeild 1921-es szezonja volt a bajnokság tizedik kiírása. A bajnokságban három csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1921
Izland 1